O Brasão Municipal de Santo Ângelo foi adotado como símbolo municipal pelo Prefeito Siegfried Ritter, no dia 7 de abril de 1965, através da Lei nº2.

A descrição heráldica é a seguinte: escudo português em campo verde, dois cotos de asa de prata postos em chefe e uma vieira de prata, posta em ponta bordadura partida: 1 de vermelho carregada de sete castelos de ouro, lavrados de negro; 2 de prata carregada de cinco escudetes de azul, também carregados de cinco besantes de prata. Coroa mural de prata, de cinco torres. Listel de verde carregado do nome do município, de prata, entre as datas de 1707 e 1873, também de prata, segundo modelo junto.

O campo verde representa as riquezas naturais do município e o fato de ter sido Santo Ângelo a única redução a fundamentar sua vida econômica na produção de erva mate. As asas e a vieira de prata simbolizam os três povos missioneiros que se localizaram no território municipal: Santo Ângelo, São Miguel (as duas asas de anjo) e São João Batista (a concha batismal). A área do município, situada no encontro da expansão política da Espanha e Portugal, está marcada pela bordadura partida, tendo a destra os sete castelos e a sinistra as cinco "quinas", símbolos heráldicos dos dois reinos peninsulares. No listel, as datas de fundação do povo missioneiro de Santo Ângelo e de sua emancipação política. A coroa mural por suas características indica a sua condição de cidade sede do município.

O Brasão é usado em documentos oficiais do município.

Ver também 
 Bandeira de Santo Ângelo

Referências 
 FREITAS, Délcio Possebon de, et al. Um olhar sobre os aspectos históricos e geográficos de Santo Ângelo. EdiURI, 2005.

Santo Angelo
Cultura de Santo Ângelo